Molnár Pál
 Molnár Pál (1936–2021) magyar származású csehszlovák válogatott labdarúgó
 Molnár Pál (1951) költő
 Molnár Pál (1952) újságíró

hasonló nevűek
 Molnár C. Pál (1894–1981) festő és grafikus